Станисла́в Богда́нов:  Богданов, Станислав Валерьевич (род. 1987) — российский лыжник;
 Богданов, Станислав Семёнович (1938—2010) — муниципальный деятель Гатчинского района Ленинградской области.